Брова́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Броварна вулиця — вулиця в місті Володимир Волинської області.
 Броварна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Броварна вулиця — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці